Archdall ist der Name folgender Personen:

 Audley Archdall (1826–1893), irischer Kricketspieler
 Henry Kingsley Archdall (1886–1976), australischer Wissenschaftler und Kleriker